Nawroth ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Nawroth (1912–2010), deutscher katholischer Sozialethiker und Dominikaner
 Peter Nawroth (* 1954), deutscher Mediziner